

Населені пункти та їхні частини
 Щитно — місто в Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щитно — гміна в Щиценському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Щитно — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щитно — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Щитно — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Щитно — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Щитно — село в гміні Роґозьно Оборницького повіту Великопольського воєводства
 Щитно — осада в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства

Примітки